O nome Năstase pode se referir a:

 Ilie Năstase, tenista profissional romeno que foi número um do mundo na década de 1970.
 Adrian Năstase, político romeno que foi primeiro-ministro entre 2000 e 2004.

Desambiguação